Алекса́ндр Васи́льевич Ольхи́н (1771—1815) — российский предприниматель, президент Коммерц-коллегии, член правления Александровской мануфактуры.

Биография 
Родился в 1771 году в семье купца, выходца из Олонецкой губернии, Василия Елизаровича (Елеазаровича) Ольхина (1709-1788). Владел обширными земельными участками под Санкт-Петербургом, а также медеплавильным заводом, для нужд которого было устроено Медное озеро, и бумажных фабрик в слободе Александровская, позже перешедших во владение его вдове Елизавете Николаевне.

В 1800 году одним из первых в России был Высочайше пожалован званием коммерции советника одновременно с учреждением этого звания. Его фабрикантская деятельность была столь успешна, что за неё Ольхин получил ордена Св. Владимира 4-й степени и Св. Иоанна Иерусалимского, а вскоре и дворянство.

Похоронен в Санкт-Петербурге на  на семейном месте; надгробие выполнено итальянским мастером Агостино Трискорни. Там же похоронены его дети: Ольхина А. А. (1811—1812) и Ольхин Н. А. (1814—1854).

Семья 
Жена — Елизавета Николаевна, урожд. Кайданова. Их дети:
 Александр (1812—1873)
 внук — Ольхин, Александр Александрович (1839—1897)
 Николай (1814—1854), надворный советник, камер-юнкер.
 Александра (1816—1880), в зам. Ростовцева.

Ориентировочная стоимость унаследованного сыновьями имущества составляла около 65 тыс. рублей.

Примечания 

Предприниматели Российской империи
Коммерции советники (Российская империя)